Existen acepciones en Wikipedia para Navigator con los siguientes significados:
 Navegante aéreo (oficial encargado de la Navegación en las aeronaves).
 Navegante náutico (oficial encargado de la Navegación en los buques).
 Navegador web (informática).
 Navigator, cantante de ragga y hip hop (véase en Freestylers).
 Navigator (modelo de coche de la Lincoln Motor Company).